Plusieurs personnes portent le nom de Marc Desjardins, notamment :
 Marc Desjardins (1954-), auteur, parolier, metteur en scène et réalisateur québécois ;
 Marc Desjardins (?-), ancien joueur de football.